

Magyarországon

 Zichy-ház (Székesfehérvár)
 Zichy-kastély (Aba)
 Esterházy–Liechtenstein–Zichy-kastély
 Zichy-kastély (Hosszúpályi)
 Zichy-kastély (Lengyeltóti)
 Zichy-kastély (Rajka)
 Zichy-kastély (Nágocs)
 Zichy-kastély (Nagyvázsony)
 Zichy-kastély (Óbuda)
 Zichy-kastély (Sárszentmihály)
 Zichy-kastély (Somlószőlős)
 Zichy-kastély (Soponya)
 Zichy-palota (Székesfehérvár)
 Zichy-kastély (Tetétlen)
 Zichy-kastély (Vajta)
 Zichy-kastély (Várpalota)
 Zichy-kastély (Zichyújfalu)
 Zichy-kastély (Zsámbék)
 Péchy–Zichy-kastély
 Zichy–Hadik-kastély
 Zichy–Vay-kastély

 Zichy–Schaller kúria
 Zichy-kúria

Külföldön 
 Zichy-kastély (Bárca)
 Zichy-kastély (Csicsó)
 Zichy-palota (Komárom, Szlovákia)
 Zichy-kastély (Komáromszentpéter)
 Zichy-kastély (Körösgégény)
 Zichy-kastély (Oroszvár)
 Zichy-palota (Pozsony)
 Városháza (Szentgyörgy)
 Zichy-kastély (Vajdaszentivány)